Dyrwaniszki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim.
 Dyrwaniszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.